Greening ist der Familienname folgender Personen:

 Colin Greening (* 1986), kanadischer Eishockeyspieler
 Jonathan Greening (* 1979), englischer Fußballspieler
 Justine Greening (* 1969), britische Politikerin der Conservative Party
 Phil Greening (* 1975), englischer Rugby-Union-Spieler

Sonstiges:
 In der Europapolitik bezeichnet Greening die Einführung von Umweltkomponenten bei der EU-Agrarförderung ab 2014.